Das Rätsel steht für:
 Das Rätsel, Märchen der Brüder Grimm
 Das Rätsel (Croggon), Roman von Alison Croggon, 2008
 Das Rätsel (Katzenbach), deutscher Titel des Thrillers State of Mind von John Katzenbach, 1997
 Das Rätsel (Lem), Erzählung von Stanisław Lem, 1981

Siehe auch:
 Rätsel